Life, setmanari estatunidenc
 Life F1, constructor de cotxes de competició italià que va arribar a disputar curses a la Fórmula 1
 Life (pel·lícula de 2015), pel·lícula de drama biogràfica de 2015 dirigida per Anton Corbijn i escrita per Luke Davies 
 Life (pel·lícula de 2017), pel·lícula del 2017 de terror i ciència-ficció americana dirigida per Daniel Espinosa, escrita per Rhett Reese i Paul Wernick, i protagonitzada per Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson i Ryan Reynolds
 Honda Life, conjunt de models d'automòbils lleugers o kei cars produïts pel fabricant d'automòbils japonés entre els anys 1971 a 1974 i 1997 a 2014
 Honda Life Pickup, model d'automòbil lleuger o kei car produït pel fabricant d'automòbils japonés Honda entre els anys 1973 i 1974